Löytöjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Löytöjoki (vattendrag i Lappland), 
 Löytöjoki (vattendrag i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar